Der Poet steht für:

 Der Poet (Roman), US-amerikanischer Roman von Michael Connelly (1996)
 Der Poet (Film), deutsch-österreichisch-englischer Film von Paul Hills (2003)

Siehe auch:
 Der arme Poet